Christian Neureuther (1949) – sciatore alpino tedesco
 Eugen Napoleon Neureuther (1806-1882) – pittore, disegnatore e litografo tedesco
 Felix Neureuther (1984) – sciatore alpino tedesco
 Gottfried von Neureuther  (1811-1887) – architetto tedesco